Holzheim ist der Name folgender Orte im Westen und Süden des deutschen Sprachraums:

Baden-Württemberg:
 Holzheim (Göppingen), Stadtbezirk von Göppingen in Baden-Württemberg
 Holzheim (Hirschlanden), Wüstung in der Gemarkung des Ortsteils Hirschlanden der Stadt Ditzingen

Bayern:
 Holzheim (bei Dillingen an der Donau), Gemeinde im Landkreis Dillingen an der Donau
 Holzheim (Landkreis Donau-Ries), Gemeinde im Landkreis Donau-Ries
 Holzheim (bei Neu-Ulm), Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm
 Holzheim am Forst, Gemeinde im Landkreis Regensburg
 Holzheim (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Holzheim (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Holzheim (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Holzheim (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Großen Kreisstadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der 
 Holzheim (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Holzheim (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Holzheim (Parsberg), Ortsteil der Gemeinde Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Hessen:
 Holzheim (Gemünden), Wüstung in der Gemarkung Grüsen/Lehnhausen, heute Teil der Stadt Gemünden, Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Holzheim (Haunetal), Ortsteil von Haunetal im Kreis Hersfeld-Rotenburg
 Holzheim (Pohlheim), Stadtteil von Pohlheim im Kreis Gießen
 Holzheim (Fritzlar), Wüstung bei Fritzlar in Nordhessen
 Holzheim (Rosbach), Wüstung in der Gemarkung Ober-Rosbach, Gemeinde Rosbach v. d. Höhe, Wetteraukreis

Nordrhein-Westfalen:
 Holzheim (Mechernich), Ortsteil von Mechernich, Kreis Euskirchen im Rheinland
 Holzheim (Neuss), Stadtteil von Neuss
 Burg Holzheim (Langerwehe), Burg bei Heistern in der Gemeinde Langerwehe im Kreis Düren

Rheinland-Pfalz:
 Holzheim (Aar), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Belgien:
 Holzheim (Büllingen), Ortsteil der Gemeinde Büllingen im deutschsprachigen Osten Belgiens

Elsass:
 Holtzheim (dt. Holzheim), Vorortgemeinde am westlichen Stadtrand von Straßburg, Elsass

Österreich:
 Holzheim (Gemeinde Leonding), Ortschaft der Gemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Holzham